El Comité Olímpico Nacional y Deportivo de la República de Moldavia (: CNORM) es el responsable de la participación de la República de Moldavia en las Olimpíadas.

Historia 
El Comité Olímpico Nacional de la República de Moldavia se fundó en 1991 en Chișinău, y fue reconocido dos años más tarde.

Véase también 

 Moldavia en las olimpíadas

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Σ
Comité Olímpico por país